Ulla Salzgeber (1958) – cavallerizza tedesca
 Rainer Salzgeber (1967) – sciatore austriaco